Дев'ятнадцяте сторіччя () — британський щомісячний літературний журнал, що був заснований Сером Джеймсом Ноулзом. Багато з співробітників журналу «Дев'ятнадцяте сторіччя» були членами Метафізичного суспільства. Головним завданням журналу була публікація полеміки провідних інтелектуалів.

В 1901 році, назва журналу була змінена на «Дев'ятнадцяте сторіччя і після». В жовтні 1933 року, журнал опублікував огляд праць Герберта Уеллса, що був здійснений Джеральдом Гердом. Назва журналу згодом знову була замінена на «Дев'ятнадцяте сторіччя»(1951 рік). Журнал друкувався до 1972 року. Незадавго до раптового спалаху Першої світової війни, журнал зокрема заявив, що «Єдиним судом, де зможуть і будуть розглядати спірні питання націй, є Божий суд, тобто війна».

Примітки 

Літературні журнали Великої Британії